Armin Hodžić puede hacer referencia a:

Armin Hodžić, futbolista bosnio nacido en 1994.
Armin Hodžić, futbolista bosnio nacido en 2000.